Makarow, Makarov oder Makarova steht für:
 Makarow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Makarow (Pistole), Pistole der Armeen des Warschauer Paktes
 Admiral Makarow (Schiff, 1906), Panzerkreuzer der russischen Marine
 Admiral Makarov (Schiff, 1975), russischer Eisbrecher
 Admiral Makarow (Schiff, 2017), eine russische Fregatte der
 Stepan Makarov, sowjetischer Eisbrecher

Makarow ist der Name folgender Orte:
 Makarow (Stadt), Stadt in Russland
 Makarov, Ortsteil von Pracejovice, Tschechien

Siehe auch:
 Makarowa